Печихвосты — название населённых пунктов на Украине:

 Печихвосты — село в Гороховском районе Волынской области.
 Печихвосты — село в Каменка-Бугском районе Львовской области.